Radeschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Radeschnig (* 1984), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin, siehe RaDeschnig
 Nicole Radeschnig (* 1984), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin, siehe RaDeschnig